Припу́тни () — село,
Припутновский сельский совет,
Ичнянский район,
Черниговская область,
Украина.

Код КОАТУУ — 7421787601. Население по переписи 2001 года составляло 674 человека .

Является административным центром Припутновского сельского совета, в который, кроме того, входят сёла 
Барбурское,
Вишнёвка и посёлок
Куликовка.

Географическое положение 
Село Припутни находится на правом берегу реки Удай,
выше по течению на расстоянии в 2,5 км расположено село Вишнёвка,
ниже по течению на расстоянии в 3,5 км расположено село Томашовка,
на противоположном берегу — сёла Безбородьков и Селихов.
Около села проходит несколько ирригационных каналов.

История 
 У села Припутни найден клад римских монет (II—III вв.).
 Село Припутни основано в первой половине XVII века.
в селе в 1787-1796 годах была церковь Рождества Богородицы.
Есть на карте 1812 года.
В 1859 году в владельческом и казачьем селе Припутни была церковь и 185 дворов где проживало 1206 человек (578 мужского и 628 женского пола)

Экономика 
 «Довира», сельскохозяйственное ЧП.

Объекты социальной сферы 
 Школа.
 Дом культуры.
 Больница.

Достопримечательности 
 Братская могила советских воинов.

Примечания